

Горлівська вулиця — вулиця в Горлівці
 Горлівська вулиця — вулиця в Донецьку
 Горлівська вулиця — вулиця в Запоріжжі
 Горлівська вулиця — вулиця в Києві
 Горлівська вулиця — вулиця в Краматорську
 Горлівська вулиця — вулиця в Кривому Розі
 Горлівська вулиця — вулиця в Макіївці
 Горлівська вулиця — вулиця в Маріуполі
 Горлівська вулиця — вулиця в Перевальську
 Горлівська вулиця — вулиця в Харкові

Горлівська вулиця — вулиця в Волгограді
 Горлівська вулиця — вулиця в Єкатеринбурзі
 Горлівська вулиця — вулиця в Нижньому Новгороді
 Горлівська вулиця — вулиця в Пермі
 Горлівська вулиця — вулиця в Ростові-на-Дону
 Горлівська вулиця — вулиця в Уфі

Вулиці